Sint-Jozefskliniek (Brugge)
 Sint-Jozefkliniek Bornem
 Sint-Jozefkliniek Izegem
 Sint-Jozefkliniek Turnhout
 Sint-Jozefkliniek Vilvoorde